Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2002 wurde am 9. und 11. August 2002 im Münchener Olympiastadion ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die russischen Hochspringerinnen mit Silber und Bronze zwei Medaillen. Europameisterin wurde die schwedische Olympiadritte von 2000 und WM-Dritte von 2001 Kajsa Bergqvist.Den zweiten Platz belegte Marina Kupzowa vor Olga Kaliturina.

Bestehende Rekorde 

Der seit 1982 bestehende EM-Rekord blieb auch bei diesen Europameisterschaften unangetastet. Das deutlich beste Ergebnis erzielte die schwedische Europameisterin Kajsa Bergqvist im Finale mit 1,98 m, womit sie vier Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihr elf Zentimeter.

Qualifikation 
9. August 2002

21 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,92 m. Keine Athletin ging diese Höhe überhaupt an, nachdem klar war, dass 1,90 m für die Teilnahme am Finale mit mindestens zwölf Wettbewerberinnen ausreichten. Das Finale zwei Tage später wurde von den zwölf Hochspringerinnen bestritten, die 1,90 m in der Qualifikation übersprungen hatten (hellgrün unterlegt).

Gruppe A

Gruppe B

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Finale 

11. August 2002

Weblinks 
 München European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 24. Januar 2023
 Women High Jump Athletics XVIII European Championships 2002 Munchen (GER), todor66.com, abgerufen am 24. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 19th European Athletics Championships München GER 06–11 AUG 2002 Olympiastadion, Women High Jump, S. 654, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 24. Januar 2023
 18. Europameisterschaft 2002 in München, Hochsprung / Frauen, leichtathletik.de, abgerufen am 24. Januar 2023
 Track and Field Statistics, XVIII European Championship, Munich 2002, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 24. Januar 2023

Videolink 
 Kajsa Bergkvist tar guld i EM 2002, youtube.com, abgerufen am 24. Januar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2002